Toplice je ime več naselij

Toplice so tudi zdravilišče z vodo toplega izvira, vrelca. Sinonim so terme.

v Sloveniji 
 Čateške toplice (zdaj Terme Čatež)
 Dolenjske Toplice
 Fužinske toplice (ledinsko ime pri Fužinah ob Ljubljanici)
 Moravske Toplice
 Rimske Toplice
 Šmarješke Toplice
 Toplice, del mesta Zagorje ob Savi
ter
 Občina Dolenjske Toplice
 Občina Moravske Toplice
 Občina Šmarješke Toplice

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Toplice, pri Beljaku, tudi Beljaške Toplice, nem. Warmbad Villach, mesto Beljak

drugje (Hrvaška) 
 Toplice (Jastrebarsko)
 Istarske toplice
 Krapinske Toplice in Občina Krapinske Toplice
 Tuheljske Toplice
 Varaždinske Toplice

Sklici 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška